Metronome kan avse:
 Metronome (skivbolag) – ett svenskt skivbolag startat 1949
 Metronome Studios AB –  ett svenskt filmbolag
 Metronome (Warner Music Group) – ett skivmärke från det svenska skivbolaget hos Warner Music Group
 Metronome Film & Television – en brittiskägd skandinavisk koncern för film och TV produktion
 Metronome Productions – ett danskt TV- och filmproduktionsbolag 1950–2009
 Sandrew Metronome – ett varumärke inom underhållningsindustrin och var tidigare ett nordiskt filmdistributionsbolag bildat på 1990-talet
 Metronome (tidskrift) – en musiktidskrift i USA 1881–1961

Se även
 Metronom – ett mekaniskt eller elektroniskt instrument som avger en fast puls